Антон Кнубель, (1857—1915), німецький велосипедист і піонер авіації
 Бернард Кнубель (1872—1957), німецький велосипедист
 Бернхард Кнубель(1938—1973), німецька яловичина
 Франц Рудольф Кнубель (березень 1938), німецький візуальний художник
 Йоханнес Кнубель (1877—1949), німецький скульптор
 Йозеф Кнубель (1881—1961), швейцарський альпініст, гірськолижний та гірський гід
 Ніклас Кнубель (1841—1877), швейцарський альпініст і піонер-лідер
 Пітер Кнубель (1832—1919), швейцарський альпініст і піонер-керівник